Бюст Мстислава Всеволодовича Келдыша установлен в 1978 году в Риге, напротив главного здания Латвийского университета.

Выполнен из бронзы и гранита скульптором Львом Буковским и архитектором Георгом Бауманисом.

На постаменте надпись: Герой Социалистического Труда, академик Келдыш Мстислав Всеволодович за особые заслуги в развитии науки и техники, в создании и успешном запуске первого в мире космического корабля «Восток» с человеком на борту, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 года награждён второй Золотой медалью «Серп и молот» (на латышском и русском языках).

На боковой грани постамента находились утраченные в 1990-е годы «Звёзды Героя».

Изначально планировалось установить памятник на Эспланаде (носившей тогда имя «Парк Коммунаров»), среди бюстов героев революции и Великой Отечественной войны, поэтому по своей стилистике и размерам бюст М. В. Келдыша был ориентирован на них. Однако, по решению комиссии, окончательным местом расположения был выбран берег Городского канала перед зданием Латвийского университета, недалеко от моста Тимма. Здесь же памятник находится и в настоящее время.

См. также 
 Улица Академика Мстислава Келдыша (Рига)

Примечания

Ссылки 
 Бюст Мстислава Всеволодовича Келдыша на wikimapia.org

Памятники Риги
Келдыш
Здания и сооружения, построенные в 1978 году в СССР
Бюсты
Появились в 1970-е годы в Латвии
1978 год в Латвии